Le tournoi de tennis de Marseille 2000 s'est déroulé au Palais des sports de Marseille du 7 au .

Faits marquants 
 Marc Rosset remporte le tournoi en simple pour la  en battant Roger Federer en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Simon Aspelin et Johan Landsberg s'imposent face à Juan Ignacio Carrasco et Jairo Velasco Jr.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 2000
ATP 2000
Tennis en France en 2000
Tennis en février 2000